Porta steht für:
 Porta, größere begehbare Öffnung in einem Bauwerk, siehe Tor (Architektur)
 Porta (Familienname), Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Porta (Steuereinheit), Steuereinheit im Königreich Ungarn
 Porta Möbel, deutsches Möbelhandelsunternehmen
 Porta Nigra, römisches Stadttor in Trier
 Porta Westfalica (Weserdurchbruch), Weserdurchbruch zwischen Weser- und Wiehengebirge in Nordrhein-Westfalen
 Eisenerzgrube Porta, Bergwerk bei der Porta Westfalica
 Erzbergbau Porta-Damme, deutsches Bergwerksunternehmen 
 Porta, Schiff der Remscheid-Klasse

Porta ist der Name folgender Orte:
 Porta, türkischer Name des georgischen Klosters Chandsta in der Türkei
 Porta (Barcelona), Ortsteil von Barcelona, Spanien 
 Porta (Brissago), Ortsteil von Brissago TI
 Porta del Sol, Ferienregion in Puerto Ricos 
 Porta (Kerkyras) in Griechenland
 Porta (Kuba)
 Porta (Leiria) in Portugal
 Porta (Piraios) in Griechenland
 Porta (Pyrénées-Orientales), Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Porta (Serbien)
 Porta (Viana do Castelo) in Portugal
 Porta Westfalica (Stadt), Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Porta (Xanthi), Ortsteil von Xanthi in Thrakien, Griechenland 

Siehe auch:
 La Porta (Begriffsklärung)
 Laporta
 Portas
 Porte (Begriffsklärung)